Requiem dla snu – powieść Huberta Selby’ego
 Requiem dla snu – film z 2000, ekranizacja powieści